Мерсюэ́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Пор-сюр-Сон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70343.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км севернее Безансона, в 18 км к северу от Везуля.

По территории коммуны протекает река Лантерн.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 270 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 189 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 138 были экономически активными, 51 — неактивными (показатель активности — 73,0 %, в 1999 году было 63,8 %). Из 138 активных жителей работали 119 человек (73 мужчины и 46 женщин), безработных было 19 (2 мужчины и 17 женщин). Среди 51 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Металлический мост через реку Лантерн (1848 год). Исторический памятник с 1982 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона